Escalante kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Wenceslao Escalante, ort, Córdoba, 
 Departamento de Escalante, kommun, Chubut,

Filippinerna 

 Escalante, Filippinerna, stad, Västra Visayas, Province of Negros Occidental,

Mexiko 

 Escalante, Mexiko, ort, Guanajuato, Doctor Mora,

Spanien 

 Escalante (kommunhuvudort i Spanien, Kantabrien, Provincia de Cantabria, lat 43,44, long -3,51), 
 Escalante (kommun), Kantabrien, Provincia de Cantabria, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar